Уфи́мцев (Уфи́мцева) — русская фамилия.

Известные носители

А

В, И 
 Уфимцев, Виктор Иванович (1899—1964) — русский художник-футурист, основатель историко-революционного жанра в Узбекистане.
 Уфимцев, Иван Васильевич (1928—2010) — советский мультипликатор и киноактёр.

Н

П 
 Уфимцев, Пётр Яковлевич (род. 1931) — российский физик-теоретик.

С



См. также 
 Юфимцев